Bogatell – spiaggia di Barcellona
 Bogatell – stazione della metropolitana di Barcellona